

Notes et références

Sources 
 .
 .
.
 Google Earth.

162